Hube steht für
 Hube, mittelalterliche Maßeinheit, Rechtstitel eines Grund- oder Gutsbesitzes und Hofform, siehe Hufe
 Hube (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hube (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Hube (Höhenzug), Höhenzug in Süd-Niedersachsen

HU-BE steht für:
 Komitat Békés, ungarischer Verwaltungsbezirk (ISO 3166-2)

Siehe auch:
 Hub
 Huben
 Huber
 Hubbe

Abkürzung